

Geografia
 Antiga – torrente della Lombardia

Persone 
 Giovanni Antiga – compositore e organista italiano
 Stéphane Antiga – pallavolista francese